Jessica Jerome (ur. 8 lutego 1987 w Jacksonville) – amerykańska skoczkini narciarska, olimpijka, uczestniczka Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009, 2011, 2013 i 2015, wielokrotna medalistka mistrzostw Stanów Zjednoczonych w skokach narciarskich.

Przebieg kariery

Początki 
Zaczęła uprawiać skoki narciarskie w wieku siedmiu lat, kiedy wraz z rodziną przeprowadziła się z rodzinnego Jacksonville do znanego amerykańskiego ośrodka sportów zimowych; Park City, w stanie Utah. Miała tam bardzo dobre zaplecze do trenowania skoków. Ma dwóch młodszych braci – Andrew i Michaela, także uprawiających skoki narciarskie.

Kariera zawodowa 
Kariera zawodowa zaczęła się w 2001 od występu na mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. W 2002 po raz pierwszy wystąpiła w zawodach międzynarodowych. W tym samym roku została mistrzynią Stanów Zjednoczonych, zarówno na dużej jak i na średniej skoczni, a w roku następnym powtórzyła ten sukces. Na swoich debiutanckich mistrzostwach świata zajęła 6. miejsce. Na następnych mistrzostwach świata zajęła 14. miejsce, co było najlepszym rezultatem wśród amerykańskich zawodniczek. Występuje w klubie National Sports Foundation. Jej trenerem, jest były skoczek Casey Colby.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 12. miejsce, oddając skoki na odległości 84 m oraz 87 m, tym samym zdobywając pierwsze punkty PŚ.

8 stycznia 2012 w Hinterzarten po raz pierwszy w zawodach PŚ stanęła na podium zajmując najniższe miejsce, przy oddanych skokach na odległości 100,5 m oraz 99,5 m obok drugiej Sary Takanashi i pierwszej Sarah Hendrickson.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Bibliografia 
 

Amerykańscy olimpijczycy
Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Jacksonville (Floryda)